71. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 26–27 stycznia 1974 roku w Eskilstuna, w Szwecji. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Tytuł sprzed roku obronił reprezentant gospodarzy Göran Claeson.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarzy z 11 krajów. Sklasyfikowanych zostało 26.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1974 w sportach zimowych
1974 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Eskilstunie